Silvio Ferrari – scrittore e traduttore italiano
Silvio Ferrari – arbitro
Silvio Ferrari – terrorista italiano